Für die Chronik Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken in Deutschland siehe:

 Chronologische Liste der Streckenelektrifizierung der Deutschen Reichsbahn (1903–1945)
Elektrischer Bahnbetrieb in Schlesien (1914–1945) 
 Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Bundesbahn (1949–1993)
 Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Reichsbahn im Gebiet der DDR (1949–1993)
 Chronik der Streckenelektrifizierung in Deutschland seit 1994 (1994–)